Francis Godard (né le ) est un professeur des universités de classe exceptionnelle, président de l’université Paris-Est Marne-la-Vallée de mai 2007 à janvier 2012.

Il a exercé des fonctions électives locales entre 2001 et 2007. 
Il a été chercheur associé à l'université de Stanford (Californie) au cours de l'année universitaire 1990/1991.

Ouvrages 

 Direction et coordination (avec François Ascher) de « Modernité : la nouvelle carte du temps », éditions de l’Aube, 2003.
 Direction et coordination (avec Jean Yves Boulin et Pierre Dommergues) de « La Nouvelle aire du temps » Editions de l’Aube, 2003.
 La ville en mouvement, Découvertes, Gallimard, , 2001
 Coordination et introduction de l'ouvrage "Le gouvernement des villes". Editions Descartes et Compagnie. 1997.
 Coordination et introduction à l'ouvrage " Ces quartiers dont on parle". Editions de l'Aube. 1997.
 Coordination et introduction de l’ouvrage « Données urbaines I », collection Villes, éditions Anthropos, 1996.
 La famille, affaire de génération. Collection Economie en liberté, PUF, Paris 1992.
 D'une génération ouvrière à l'autre. Paris, Syros, collection- Alternatives sociales, (coll. "Alternatives sociales"), Paris1988.
 Familles mobilisées (avec Paul Cuturello). Collection "Texte Intégral". MUL. 1982.
 Crise du logement et mouvements sociaux urbains (avec M.Castells, E.Cherki, D.Mehl). Editions Mouton, 1978.
 Movimenti sociali urbani. Problematica teorica, metodologica, analisi delle tendenze generali. (avec M.Castells, E.Cherki, D.Mehl). Feltrinelli, 1977.
 Monopolville : l’Entreprise, l'Etat, l'urbain (avec M.Castells). Editions Mouton, 1974.
 La rénovation urbaine à Paris. Editions Mouton, 1973.

Publications 
Voici une liste des participations à des ouvrages collectifs et articles (pour les 15 dernière années de vie professionnelles) :

 La chaussée et le trottoir. Des usages de la rue à la régulation urbaine in « La rue est à nous … tous », éditions du Diable Vauvert, 2007
 Types de mobilités et formes urbaines : une histoire commune. Encyclopaedia Universalis. 2008.
 Vie publique et vie privée : de nouveaux régimes temporels, Revue Réseaux, décembre 2006.
 « Cinq grands travaux pour la recherche » in Villes et mobilité durable, La Recherche, , juin 2006
 « Les mobilités du « vivre libres ensemble » in Familles et villes, Informations Sociales, , 2006
 « Optimiser et/ou humaniser la mobilité ? » in Mobilités.net édité sous la direction de Daniel Kaplan et Hubert Lafont, Fing-LGDJ, 2004
 « Les temps du quotidien » in   « Les territoires de la mobilité, l’aire du temps », édité sous la direction de Luc Vodoz et alii, Presses Polytechniques et universitaires romandes, 2004.
 « Penser le temps pour mieux aménager le territoire » in Temps et Territoires, DATAR, 2004
 « Temps, territoires et nouveaux services en Amérique du Nord » in Temps et Territoires, DATAR, 2004
 « Les temps du quotidien » in Les publics. Politiques publiques et équipements culturels, Fondation Nationale des Sciences Politiques, décembre 2003.
 « Le temps de la ville» in colloque « Le temps de vivre », Assemblée Nationale, novembre 2003.
 Cessons d’opposer temporalités individuelles et temporalités collectives in Revue Projet, Mars 2003.
 Les Français et le temps dans la ville, in SOFRES, l’état de l’opinion, Le Seuil, 2002 (avec François de Singly).
 Les aires urbaines et les territoires de la République. A governância e a regulaçao das areas metropolitanas in Porto d’Ideias, a cidade em debate. APOR. 2001
 “ Les mutations des espaces-temps des citadins”  in Les temps de la ville et les modes de vie, collections du CERTU, , 2001.
 avec J.Y Boulin et P. Dommergues.2001. Quels espaces-temps de la vie quotidienne à l’horizon 2020 ? Territoire 2020, , DATAR
 Hacia una tercera solidaridad (avec F.Ascher) in Revista de Occidente, Julio-Agosto 2000, Madrid.
 Conception et coordination (avec F.Ascher) de « Ville.com » numéro spécial de la revue « La Recherche », supplément au , décembre 2000.
 Les temps urbains réinventés in «  Ville.com » numéro spécial de la revue « La Recherche », supplément au , décembre 2000.
 “ La ville : recherches transversales” in Etat des savoirs sur la ville. Editions de la découverte. 2000.
 Les temps des villes et le sens du rythme in Le projet urbain, éditions de La Villette, 2000.
 Réinventer la ville,  La Documentation Française, Mai 2000
 "La troisième solidarité" (avec François Ascher). Revue Esprit, Quatrième semestre 1999
 "Les services et métiers de la ville : tenir la distance" in Les métiers de la ville (coordonné par Edith Heurgon et Nikolas Stathopoulos), Editions de l'Aube, 1999
 La ville et la société vues par les chercheurs en environnement (en collaboration avec Catherine Courtet et Jean-Luc Volatier) in Données urbaines II.Anthropos/INSEE/CNRS, Collection Villes, 1998.
 Algunos aspectos en juego en el futuro de nuestras ciudades in CIUDADES,  : Investigacion urbana y regional : balance y perspectivas, Mexico, 1998.
 "El enfoque biografico a prueba de interpretationes. Formas temporales de causalidad (con F. de Coninck) in Los usos de la historia de vida en las ciencas sociales (coords. T.Lulle, P.Vargas, L. Zamudio), coll Autores, textos y temas- Ciencas Sociales, Anthropos/CIDS, Bogotà, 1998.
 Gérer les temporalités : du travail à la ville" et "Temporalités urbaines. Autour de l'œuvre de Bernard Lepetit" in "Entreprendre la Ville", éditions de l'Aube. 1997.
 A propos des nouvelles temporalités urbaines". Annales de la Recherche Urbaine, , décembre 1997. MELTT
 Gouvernement des villes et territoires du politiques in revue "Sciences Humaines", décembre 1997.
 E carte bp fran0648
 "A la recherche de la ville". Revue Urbanisme. Spécial Sommet Mondial des Villes. Mai-juin 1996
 "Pensar en la ciudad de hoy y de manana". Cuadernos del CIDS, Universidad Externado de Colombia. 1996.
 "Uso de las historias de vida en las ciencias sociales". Cuadernos del CIDS, Universidad Externado de Colombia. 1996.
 "La recherche sur la ville. Clercs et experts, Sociologie du Travail, 1995.
 " Itinéraires familiaux, itinéraires professionnels : vers de nouvelles biographies féminines" in Sociologie du Travail,  (in collaboration with Frédéric de Coninck).
 "L'approche biographique à l'épreuve de l'interprétation. Les formes temporelles de la causalité" in Revue Française de Sociologie,  XXX (1) 199O. (in collaboration with F. De Coninck).
 "Cohabiter, décohabiter, recohabiter" Itinéraires de deux générations de femmes" in Revue Française de Sociologie, XXXI (4), 1990.

Divers Mandats 
'Responsabilités complémentaires exercées au cours des dernières années d'activités professionnelles :

 Vice président de la Commission « Pédagogie » de la Conférence des Présidents d’Universités (décembre 2008).
 Initiateur et directeur du master « Urbanisme, aménagement et transports » (2005).
 Concepteur et directeur du DESS « Ville, Mobilité, Transport » (2003).
 Directeur du « Pôle Ville » de l’université de Marne-la-Vallée (arrêté du 7 juin 2001).
 Membre du bureau de l’école doctorale « Ville et Environnement » (2002)
 Co-créateur et co-directeur, dans un premier temps, du laboratoire « Ville, Mobilité, Transports » (UMLV, ENPC, INRETS) 2003.
 Membre du Conseil d’Orientation Stratégique de la RATP mis en place par le Président Directeur Général de la RATP (2003 et 2008).
 Membre du Conseil Scientifique de la chaire de l’Institut de la Ville en Mouvement créé à l’initiative de l’entreprise PSA-Peugeot-Citroën (2002-2008).
 Membre du Conseil Scientifique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (2004) et auteur d’un audit de son département des sciences sociales.

Décorations 
  en 2010
  Il est fait chevalier le .

Notes et références

Liens externes 

Professeur à l'université de Marne-la-Vallée
Président de l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée
Naissance en mars 1948
Officier des Palmes académiques
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Sociologue français du XXe siècle
Sociologue français du XXIe siècle